Hazelaar (plant), een in West-Europa autochtone heester uit de berkenfamilie (Betulaceae)
 De Hazelaar, gerechtsgebouw van Hasselt (België)
 Hazelaar (Roosendaal), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Roosendaal
 Hazelaar (Soest), landhuis aan de Bosstraat in Soest]